Peruzzi ist der Familienname folgender Personen: 

 Angelo Peruzzi (* 1970), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Baldassare Peruzzi (1481–1536), italienischer Architekt und Maler
 Gino Peruzzi (* 1992), argentinischer Fußballspieler
 Giovanni Sallustio Peruzzi (um 1511/1512–1572), italienischer Architekt
 Ubaldino Peruzzi (1822–1891), italienischer Politiker

Peruzzi steht für: 

 Peruzzi (Handelsgesellschaft), eine 1347 bankrottgegangene Handelsgesellschaft in Florenz